La Serie A 2015-2016 è stata la 5ª edizione della categoria nonché la 1ª edizione di secondo livello. Con l'istituzione del campionato di Serie A Élite, la Serie A è infatti diventata il secondo livello del Campionato italiano di calcio a 5 femminile.

Formula 
Sono promosse in Serie A Élite le vincenti dei tre gironi e la squadra classificatasi come miglior seconda (tenuto conto del valore medio dei punti) al termine della stagione regolare che sono inoltre qualificate d'ufficio alla seconda fase dei play-off scudetto. Due ulteriori promozioni sono riservate alle vincenti degli spareggi che coinvolgeranno le rimanenti seconde classificate e le società dei tre gironi giunte terze e quarte in classifica. Per ogni girone retrocede al campionato regionale la società giunta ultime classificate al termine della stagione regolare.

Partecipanti 
Il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5, preso atto della mancata iscrizione di 8 società aventi diritto e del ripescaggio in Serie A Élite del Breganze, ha provveduto al ripescaggio di Bellator Ferentum, Jasnagora, Martina, Vis Fondi e della retrocessa Maracanà Dream (nuova denominazione della Vis Concordia Morrovalle) fissando a 32 società l'organico della categoria. Anche Le Formiche e Thienese hanno modificato la propria denominazione sociale, rispettivamente in Arkè Siracusa e Thienese-Altovicentino.

Girone A

Classifica

Verdetti 
  Cagliari e Thienese ammesse al campionato di Serie A Élite 2016-2017.
  Jasnagora retrocessa nei campionati regionali.

Girone B

Classifica

Verdetti 
  Napoli e, dopo i play-off, Bellator ammesse al campionato di Serie A Élite 2016-2017.
  Tollo retrocessa nei campionati regionali.

Girone C

Classifica

Verdetti 
  Arcadia e, dopo i play-off, P5 Palermo ammesse al campionato di Serie A Élite 2016-2017.
  Olympia Zafferana retrocessa nei campionati regionali.

Play-off

Primo turno 
|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 aprile / 1º maggio 2016

Secondo turno 
|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 / 15 maggio 2016

Coppa Italia

Note

Collegamenti esterni 
La Serie A femminile 2015-16 nel sito della Divisione Calcio a 5

Serie A2 di calcio a 5 femminile
Calcio a 5 nel 2015
Calcio a 5 nel 2016